Yosemite Valley – valle situata nella parte occidentale della Sierra Nevada, catena montuosa della California
 Yosemite Valley – census-designated place statunitense situato in California
 Yosemite Valley – cortometraggio muto del 1917 prodotto dalla Essanay di Chicago